Maggio è il quinto mese del calendario gregoriano. Il termine può riferirsi anche a:

Antroponimi 
 Maggio – nome proprio di persona maschile

Geografia 
Italia
 Maggio – frazione di Cremeno
 Maggio – frazione di Ozzano Emilia

Persone 
 Angelo Maggio – attore italiano
 Antonio Maggio – cantante italiano
 Beniamino Maggio – attore italiano
 Christian Maggio – calciatore italiano
 Crocefisso Maggio – giocatore di biliardo italiano
 Dante Maggio – attore italiano
 Enzo Maggio – attore e comico italiano
 Francesco Maria Maggio – presbitero, orientalista e missionario italiano
 Gianfranco Maggiò – dirigente sportivo italiano
 Giovanni Maggiò – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Giuseppe Maggio – politico e medico italiano
 Giuseppe Maggio – attore italiano
 Lara Maggio – artista marziale italiana
 Jorge Maggio, noto anche con il soprannome di Coco – attore argentino
 Martina Maggio – ginnasta italiana
 Mattia Maggio – calciatore italiano naturalizzato tedesco, di ruolo attaccante
 Mimì Maggio, all'anagrafe Domenico Maggio – attore e cantante italiano
 Nicola Maggio – tenente dell'Arma dei Carabinieri, insignito di medaglia d'oro al valor civile
 Oreste Maggio – medico italiano
 Pupella Maggio – attrice italiana
 Rosalia Maggio – attrice italiana
 T. Maggio, pseudonimo di Mino Milani – giornalista, scrittore, fumettista e storico italiano
 Veronica Maggio – cantante svedese

Altro 
 Calendimaggio, detto anche Cantar maggio o semplicemente Maggio – tradizione popolare italiana
 Maggio – affresco di Francesco del Cossa nel Salone dei Mesi a Ferrara
 Maggio di Accettura – festa popolare di Accettura
 Maggio drammatico, detto anche semplicemente Maggio – tradizione popolare dell'appennino emiliano
 Maggio francese o Maggio '68 – l'insieme dei movimenti di rivolta verificatisi in Francia nel maggio – giugno 1968

Pagine correlate 
Di Maggio
Maggio musicale